General Lagos – comune argentino della Provincia di Santa Fe
General Lagos – comune cileno della Regione di Arica e Parinacota